Лаз може бити:

 Лаз (Никшић), насељено мјесто у општини Никшић, Црна Гора
 Лаз (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лаз (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република